Saßmannshausen bezeichnet:

den Ort
 Saßmannshausen, einen Ortsteil von Bad Laasphe im Kreis Siegen-Wittgenstein, Bundesland Nordrhein-Westfalen

die Personen
 Günther Saßmannshausen (1930–2010), deutscher Geologe und Manager
 Hermann-Georg Saßmannshausen, deutscher Kapitän und Träger der Seewart-Medaille
 Jan Saßmannshausen, Regisseur
 Johannes Saßmannshausen, Eishockeyspieler der Heilbronner Falken
 Norbert Saßmannshausen, Leiter des Frankfurter Autoren Theaters
 Sean Patrick Saßmannshausen, Wirtschaftswissenschaftler